DG Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 6555 световых лет (около 2010 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,2m до +14m.

Характеристики 
DG Андромеды — красная пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRA (SRA) спектрального класса M2. Эффективная температура — около 3697 K.

Примечания